Westerode (Duderstadt), een dorp in de Duitse gemeente Duderstadt in de deelstaat Nedersaksen.
 Westerode (Bad Harzburg), een dorp in de Duitse gemeente Bad Harzburg in de deelstaat Nedersaksen.
 Westerode (Greven), een gehucht in de Duitse gemeente Greven in de deelstaat Nordrhein-Westfalen
 Westerode (Nordwalde), een gehucht in de Duitse gemeente Nordwalde in de deelstaat Nordrhein-Westfalen